Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Mineral () :
 le comté de Mineral, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Mineral, situé dans l'État du Montana ;
 le comté de Mineral, situé dans l'État du Nevada ;
 le comté de Mineral, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.